Weisskirchen kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Bílý Kostel nad Nisou, ort, 
 Bečva, vattendrag, Olomouc, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar